Chace ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Chace (1829–1917), US-amerikanischer Politiker
 Malcolm Chace (1875–1955), US-amerikanischer Tennisspieler
 Marian Chace (1896–1970), US-amerikanische Tanztherapeutin

Siehe auch: 

 Chacé